Meijs ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Meijs (1991–2017), niederländischer Badmintonspieler
 Raymond Meijs (* 1968), niederländischer Radrennfahrer